Puchar Króla Tajlandii 1973 – szósta edycja Pucharu Króla Tajlandii, odbyła się w dniach od 16 grudnia do 25 grudnia 1973 w Bangkoku. W finale zwyciężyła reprezentacja Korei Południowej, sięgając czwarty raz po mistrzowski tytuł.

Uczestnicy

Faza Grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Półfinały

Mecz o trzecie miejsce

Finał 

MISTRZ SEZONU 1973:

Korea Południowa
CZWARTY TYTUŁ

Bibliografia 
 King's Cup 1973 (Bangkok, Thailand), rsssf.com, [dostęp: 15 stycznia 2017].
 , eloratings.net, [dostęp: 15 stycznia 2017].

 
1973 w piłce nożnej
Sport w Bangkoku
Tajlandia w XX wieku
1973 w Azji